John Bromwich ha battuto in finale Dinny Pails 5–7 6–3 7–5 3–6 6–2.

Teste di serie
 John Bromwich (Campione)
 Adrian Quist (semifinali)
 Dinny Pails (finalista)
 Harry Hopman (quarti di finale)
 Jack Crawford (terzo turno)
 Geoffrey Brown (semifinali)
 Lionel Brodie (quarti di finale)
 Jack Harper (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1946